Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1977/78 zum 28. Mal ausgetragen. Meister wurde der SC Leipzig, die damit ihren zwölften Titel errangen. Neben der BSG Sachsenring Zwickau, musste auch wieder der Neuling Einheit/Sirokko Neubrandenburg das Oberhaus verlassen. Torschützenkönigin wurde Katrin Krüger vom ASK Vorwärts Frankfurt/O. mit 121/51 Toren.

Literatur

Weblinks 
 

1977
Handballsaison 1977/78